A Broadcasters' Audience Research Board é a organização que realiza a medição de audiência televisiva no Reino Unido. Foi criada em 1981 para substituir o sistema anterior, onde a ITV realizava suas medições através da Joint Industry Committee for Television Audience Research (JICTAR) e a BBC realizava sua própria medição.

Institutos de estatística
Televisão do Reino Unido